Села:
 Жеребилівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Жеребилівка — Житомирська область, Звягельський район